Уир () — река в Северо-Восточной Англии. Берёт начало в Пеннинских горах, протекает по территории графства Дарем и впадает в Северное море у города Сандерленд (графство Тайн-энд-Уир). Ранее устье реки находилось южнее, в окрестностях Хартлпула, но после последнего ледникового периода сместилось на север.

Ближе к устью на реке стоит город Дарем, где над рекой возвышаются знаменитые даремские замок и собор. Каждое лето на реке проводятся Даремская регата.

Ссылки 
 
 Durham Regatta

Реки, впадающие в Северное море
Реки Англии
Тайн-энд-Уир